Tipografia
Famiglia Didot, storica dinastia di tipografi ed editori francesi (XVI-XXI secolo)
Didot, tipo di carattere ideato da Firmin Didot, dell'omonima famiglia
Altro
Étienne Didot (1983-), calciatore francese